Анато́лий Лома́кин:
 Ломакин, Анатолий Геннадьевич (род. 1952) — российский предприниматель, депутат Государственной думы VI созыва.
 Ломакин, Анатолий Георгиевич (1921—1944) — военный лётчик, капитан, Герой Советского Союза.